Стоян Стоянов може да се отнася за:
 Стоян Стоянов (музикант) (1902 – 1953) – български музикант, кларнетист, и педагог
 Стоян Стоянов (офицер) (1909 – 1985) – български партизанин, политик, генерал-майор
 Стоян Стоянов (летец) (1913 – 1997) – български военен летец
 Стоян Стоянов (психиатър) (1922 – 1999) – български учен-психиатър
 Стоян Стоянов (археолог) (1930 - 2008) – български археолог
 Стоян Стоянов (художник) (1941 – 2004) – български художник-график
 Стоян Стоянов (политик) (р. 1945) – български политик, генерал-майор
 Стоян Стоянов (футболист) – български футболист
 Стоян Стоянов (лингвист) – български езиковед
 Стоян Стоянов (актьор) – български актьор
 Стоян Стоянов (р.1938) – кмет на Стара Загора
 Стоян Стоянов (р.1947) – български учен

Това име може също така да се отнася и за:
 Стоян Стоянов Михайловски – светското име на Иларион Макариополски (1812 – 1875)